Суперкубок Киргизстану з футболу 2017  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2017 року між чемпіоном Киргизстану клубом Алай та володарем кубка Киргизстану клубом Дордой.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Дордой
 Перший тайм матчу на youtube
 Другий тайм матчу на youtube

2017
Киргизстан
Березень 2017
2017 в киргизькому спорті